ELIZA — primeiro software para simulação de diálogos
Eliza (vírus de computador)

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de prenomes]